Le terme Château d'eau-marégraphe fait référence à deux monuments de Rouen :
 le château d'eau-marégraphe, quai de Boisguilbert ;
 le château d'eau-marégraphe, quai Ferdinand-de-Lesseps.